Фельяны:

 Фельяны — католический монашеский орден, существовавший во Франции с 1586 года вплоть до Великой Французской революции.
 Фельяны — политическая группа во Франции во время Великой Французской революции, собиравшаяся в упразднённом монастыре фельянов.